Calbuco, község Chilében, Llanquihue tartományban
 Calbuco, város Chilében, Llanquihue tartományban, Calbuco községben
 Calbuco, tűzhányó Chilében az Andok déli részén
 Calbuco, folyó Chilében, Llanquihue tartományban; a Calbuco vulkán oldalában ered és a Llanquihue-tóba ömlik
 Calbuco, folyó Chilében, Cautín tartományban; a Llaima vulkán oldalában ered és a Vilcún folyóba ömlik
Calbuco, a Promecheilidae családba tartozó rovarnem